El río Saint John puede referirse a varias ríos en ámbitos geográficos anglófonos. Aunque se desanconseja traducirlo por río San Juan, hay además que estar atento a la grafía inglesa que a veces ha incorporado la grafía «'s » al mismo nombre.
Río Saint John (bahía de Fundy), un río internacional de Estados Unidos (Maine) y Canadá (principalmente Nuevo Brunswick, aunque también en Quebec).
Río Saint John (Liberia), un río costero de unos 280 km en Liberia, en África Occidental.

La forma abreviada también puede referirse:
río St. Johns (Florida), en Florida, Estados Unidos 
río St. John's (California), un corto río de apenas unos 42 km en Visalia, California, Estados Unidos .

También hace referencia a un personaje, St. John Rivers, en la novela Jane Eyre